Иван Афанасьевич Васи́льев (1924—1994) — русский советский писатель. Лауреат Ленинской премии (1986). Член ВКП(б) с 1942 года.

Биография 
И. А. Васильев родился 21 июля 1924 года в деревне Верховинино (ныне Бежаницкий район Псковской области) в крестьянской семье. Автор публицистических очерков и повестей, в том числе посвящённых острым проблемам жизни деревни. Организатор и создатель литературно-художественного музея истории Великой Отечественной войны в деревне Борки Великолукского района. Народный депутат СССР с 1989 года. Член СП СССР с 1972 года.

И. А. Васильев умер 31 декабря 1994 года. Похоронен в городе  Псковской области.

Произведения 
 «В краю истоков» (1981);
 «Алые пилотки» (1983);
 «Допуск на инициативу» (1983);
 «Возвращение к земле» (1984);
 «Земляки» (1985);
 «Депутатский запрос» (1985);
 «Нематериальная потребность» (1985);
 «Только и всего (О времени и о себе» (1985);
 «Крестьянский сын» (1987);
 «Очищение» (1988)
 «Алые пилотки» (2-е издание,1989);

Награды и премии 
 Ленинская премия (1986) — за книгу очерков «Допуск на инициативу», очерки «Хвала дому своему», «Возвращение к земле», «Письма из деревни»
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1980) — за книги очерков «Я люблю эту землю», «Беру на себя»

Память 
На здании Музея истории Великой Отечественной войны в деревне Борки установлена мемориальная доска (21.07.1996)

Примечания

Ссылки 
 
 Васильев Иван Афанасьевич ;
 

Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Народные депутаты СССР от КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС